В самом общем смысле компьютерная этика занимается исследованием поведения людей, использующих компьютер, на основе чего вырабатываются соответствующие нравственные предписания и своего рода этикетные нормы. Само употребление выражения «компьютерная этика» весьма условно, эта дисциплина очень молода, она появилась на рубеже 70-х — 80-х гг. XX столетия, и наряду с ней употребляются такие термины, как «информационная этика», «киберэтика».

Компьютерная этика представляет собой область междисциплинарного исследования и включает рассмотрение технических, моральных, юридических, социальных, политических и философских вопросов. Проблемы, анализируемые в ней, условно можно разделить на несколько классов: 

 проблемы, связанные с разработкой моральных кодексов для компьютерных профессионалов и простых пользователей, чья работа связана с использованием компьютерной техники; 
 проблемы защиты прав собственности, авторских прав, права на личную жизнь и свободу слова применительно к области информационных технологий; 
 группа проблем, связанных с появлением компьютерных преступлений, определением статуса, то есть преимущественно правовые проблемы.

В рамках компьютерной этики выделяется особая область, называемая «хакерской этикой», основание которой заложили хакеры, пионеры, стоявшие у истоков современных информационных технологий. А с развитием сети Интернет в обиход входит и понятие «сетевой этики» или «нэтикета» (производное от net — сеть и etiquette — этикет), обозначающее совокупность правил, сложившихся среди пользователей глобальной сети.

Кодекс компьютерной этики 
Наиболее яркое своё воплощение компьютерная этика получила в области разработки моральных кодексов. Весьма показательно отношение к рассматриваемой проблеме в США, где первый кодекс компьютерной этики был разработан в 1979 году. Принятие кодекса было продиктовано пониманием того, что инженеры, ученые и технологи результатами своей деятельности определяют качество и условия жизни всех людей в информационном обществе. Поэтому в преамбуле кодекса подчеркивается жизненно важная необходимость соблюдения всех норм этики при разработке и эксплуатации средств информационных технологий. Впоследствии были разработаны и приняты кодексы во многих других организациях США, связанных со сферой информационных технологий, таких как «Ассоциация разработчиков компьютерных технологий» (ACM), «Ассоциация менеджеров информационных технологий» (DPMA), «Ассоциация пользователей информационных технологий в США» (ITAA), «Ассоциация сертифицированных компьютерных профессионалов» (ICCP).

На основе этических стандартов, используемых в кодексах, «Международная федерация по информационным технологиям» (IFIP) рекомендовала принять кодексы компьютерной этики национальным организациям других стран с учетом местных культурных и этических традиций. Содержание отдельных кодексов отличается друг от друга, но в их основе лежит некоторый инвариантный набор моральных установок, которые условно могут быть сведены к следующим:
 Не использовать компьютер с целью навредить другим людям.
 Не создавать помех и не вмешиваться в работу других пользователей компьютерных сетей.
 Не пользоваться файлами, не предназначенными для свободного использования.
 Не использовать компьютер для воровства.
 Не использовать компьютер для распространения ложной информации.
 Не использовать ворованное программное обеспечение.
 Не присваивать чужую интеллектуальную собственность.
 Не использовать компьютерное оборудование или сетевые ресурсы без разрешения или соответствующей компенсации.
 Думать о возможных общественных последствиях программ, которые Вы пишете, или систем, которые Вы разрабатываете.
 Использовать компьютер с самоограничениями, которые показывают Вашу предупредительность и уважение к другим людям.

Принципы, разработанные в рамках компьютерной этики 
 Privacy (тайна частной жизни) — право человека на автономию и свободу в частной жизни, право на защиту от вторжения в неё органов власти и других людей.
 Accuracy (точность) — соблюдение норм, связанных с точным выполнением инструкций по эксплуатации систем и обработке информации, честным и социально-ответственным отношением к своим обязанностям.
 Property (частная собственность) — неприкосновенность частной собственности — основа имущественного порядка в экономике. Следование этому принципу означает соблюдение права собственности на информацию и норм авторского права.
 Accessibility (доступность) — право граждан на информацию, её доступность в любое время и в любом месте.

Блогерская этика 
С широким распространением блогов в сети Интернет начинает формироваться особый подвид компьютерной этики — блогерская этика, затрагивающая вопросы достоверности публикуемой информации, плагиата, соблюдения моральных и нравственных норм. В России также внимание уделяется проблеме использования в блогах элементов обсценной лексики и мата.

«Хакерская этика» 
Насчитывается огромное количество определений понятия «хакер». Эрик Рэймонд, один из авторов, развивающих и пропагандирующих это направление в этике, в своем «Новом словаре хакера» приводит восемь определений, основные из них:
 программист, которому изучение тонких и неочевидных возможностей системы доставляет огромное удовольствие, в отличие от большинства программистов, которые в своей работе обходятся минимально необходимыми знаниями.
 программист-фанатик или просто программист, которому практическое программирование доставляет несравненно большее удовольствие, нежели теоретизирования на околокомпьютерные темы;
 эксперт или фанат в любой области, например, «астрономический хакер» или «хакер-ботаник»;
 человек, которому решение сложных задач доставляет огромное наслаждение; 
 тот, кто любит действовать в обход общепринятых правил и ограничений.

Первые хакеры и сам феномен хакерства как определённого образа жизни и поведения, появились в США в 60-е гг. в стенах MIT (Массачусетского технологического института). Этими людьми двигало желание овладеть всеми хитростями компьютерных систем и продвинуть технологию за пределы известных возможностей. Хакерская этика представляет собой ряд правил, принципов и норм, выработанных в среде компьютерных профессионалов. Основные из них связаны, во-первых, с представлением,
«что когда люди делятся информацией с другими, то они совершают нечто очень хорошее и общественно полезное. Согласно этому представлению, нести людям своё мастерство, то есть бесплатно создавать программные продукты, всячески облегчать пользователям доступ к информации и различным компьютерным ресурсам — это моральная обязанность каждого хакера».

Во-вторых, хакеры полагают, что «залезать в чьи-то системы просто из интереса или для забавы — это вполне нормально, естественно, если при этом взломщик ничего не ворует, не ломает и не нарушает конфиденциальности системы».

См. также 
 Киберэтика
 Информационная этика
 Философия искусственного интеллекта
 Движение свободной культуры
 Движение свободного программного обеспечения
 Общественные взгляды на интеллектуальную собственность

Примечания

Литература 
 

 

 Bynum, T: Computer and Information Ethics. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.). Abgerufen am 18. Februar 2012
 Moor, J.H.: What is Computer Ethics. In: Metaphilosophy, Volume 16, Nr. 4, 1985 S. 266-75
 van d. Hoven, M.J.: Information Technology and Moral Philosophy. Philosophical Explorations in Computer Ethics, Diss., Rotterdam 1995
 Forester, T. and P. Morrison: Computer Ethics: Cautionary Tales and Ethical Dilemmas in Computing, Cambridge, MA: MIT Press 1990
 Friedman, B. (ed.): Human Values and the Design of Computer Technology, Cambridge: Cambridge University Press 1997
 Johnson, D.G.: Computer Ethics, Englewood Cliffs/New Jersey 1985
 Johnson, D. and H. Nissenbaum (eds.): Computing, Ethics & Social Values, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall 1995
 Kastendiek, A.: Computer und Ethik statt Computerethik, Münster 2003
 Kizza, J.M.: Social and Ethical Effects of the Computer Revolution, McFarland 1996
 Maner, W.: Starter Kit in Computer Ethics, Hyde Park, NY: Helvetia Press and the National Information and Resource Center for Teaching Philosophy 1980
 Perrolle, J.A.: Computers and Social Change: Information, Property, and Power (Web Edition), Belmont, CA: Wadsworth 1987
 Spinello, R.: Case Studies in Information and Computer Ethics, Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall 1997.
 van den Hoven, J. and J. Weckert: Information Technology and Moral Philosophy, Cambridge: Cambridge University Press 2008
 Wiener, N.: Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and the Machine, New York: Technology Press/John Wiley & Sons 1948
 Wiener, N.: The Human Use of Human Beings: Cybernetics and Society, Boston: Houghton Mifflin; Second Edition Revised, New York, NY: Doubleday Anchor 1954
 Wiener, N.: God & Golem, Inc.: A Comment on Certain Points Where Cybernetics Impinges on Religion, Cambridge, MA: MIT Press 1964
 Tavani, H. (ed.) Computing, Ethics, and Social Responsibility: A Bibliography, Palo Alto, CA: Computer Professionals for Social Responsibility Press 1996

Ссылки 
 Computer and Information Ethics (Stanford Encyclopedia of Philosophy/Winter 2014 Edition)
 Computer Ethics
 Компьютерная этика, информационная этика, киберэтика
 Homepage der Zeitschrift International Review of Information Ethics mit frei zugänglichem englischsprachigen Material
 Ethics in Computing — a list of links to ethical discussions in Computer Science courtesy of North Carolina State University Undergraduates with guidance from Dr. Edward F. Gehringer
 IEG, the Information Ethics research Group at Oxford University
 The Research Center on Computing & Society
 The International Journal of Cyber Ethics in Education (IJCEE)
 An ELIZA emulator

Разделы прикладной этики
Кодексы поведения